Une roseraie est un lieu planté de rosiers, notamment dans un jardin (voir aussi liste des roseraies). Ce nom a été donné à :
 La Roseraie, un quartier d'Angers ;
 La Roseraie, un quartier de Toulouse et à la Roseraie, la station de métro qui le dessert
 La Roseraie, un film produit en 1989 par Menahem Golan et Yoram Globus.
 La Roseraie, est un espace culturel situé à  Uccle (Bruxelles) et destiné au théâtre jeune public, au cirque et aux arts forains.